Tatsuya Kimura est un personnage du manga Ippo

Passé 
Kimura est un ancien voyou. Il hésitait entre continuer à s'amuser sans penser à la suite de sa vie ou être sérieux pour ses études et penser au lendemain. Sa rencontre avec Takamura Mamoru l'emmènera vers la boxe.

Caractère 
Kimura est assez sympathique. Il fait partie du trio pervers (Takamura-Aoki-Kimura). Il aime Reiko (une infirmière) mais celle-ci a déjà un petit ami. Kimura est un out-boxeur assez rapide.

Objectif 
Kimura veut battre Takamura. Depuis 6 ans, il n'a toujours pas atteint son objectif.

Technique 
Dragon Fish Blow : C'est le coup final de Kimura, c'est un crochet descendant effectué dans l'angle mort de l'adversaire.

Palmarès 
Au début de la série, Kimura est classé  dans la catégorie poids super-plume, qui est celle immédiatement au-dessus des poids plume, la classe d'Ippo.

Il n'a gagné aucun titre mais il a déjà fait 2 matchs nuls face à Eleki battery, un champion asiatique.
Il a aussi disputé un match pour le titre des super-légers, face au champion Mashiba Ryo.

Notes et références 

 Hajime No Ippo Épisode 01 à 76
 OAV Mashiba VS Kimura
 Tome 30 à 84 Hajime No Ippo

Boxeur de fiction
Personnage de Ippo